Nafta (koolwaterstof)
NAFTA (North American Free Trade Agreement)